Losheim ist der Name folgender Orte:

Losheim am See, eine Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
Losheim (Eifel), ein Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, bis 1921 zum jetzt belgischen Manderfeld gehörend

Siehe auch:
 Stausee Losheim, Stausee im Saarland
 Losheimer Bach, Bach zum Stausee Losheim
 Losheimergraben oder Losheimer Graben, Siedlung bei Manderfeld (Büllingen, Deutschsprachige Gemeinschaft) und Hellenthal (Kreis Euskirchen)